L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Jonas Björkman celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Andy Roddick, tenant du titre et tête de série 2, doit abandonner lors de son premier match face à Fernando Verdasco à cause d'une blessure au poignet droit.

Xavier Malisse est disqualifié lors de son match face à David Ferrer pour avoir insulté un juge de ligne.

Rafael Nadal affronte en finale Roger Federer pour la  de sa jeune carrière - il n'a que 18 ans - et subit sa première défaite face au Suisse. Leur première rencontre avait été disputée ici-même lors de l'édition précédente au .

Pour sa  en Masters Series, l'Espagnol va d'abord mener deux sets à rien avant de se faire remonter par le Suisse. Le Majorquin mène même 4-1 dans le , il passe ensuite à deux points du match en menant 5-3 dans le tie-break de ce même set avant de concéder les 4 points suivants et donc la manche. Le maestro remportera les deux suivantes et le match pour être le  à remonter un handicap de deux sets face à Rafael Nadal. Ce n'est que 10 ans plus tard que Fabio Fognini réitèrera l'exploit lors de l'US Open 2015.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale la paire zimbabwéenne Wayne Black - Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
Roger Federer continue sa série de victoires avec une .

Rafael Nadal gagne 14 places au classement ATP, passant de la  à la . Il intègre ainsi le top 20 pour la  de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2005) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis masculin en 2005
Tennis en mars 2005
Tennis en avril 2005
Compétition de tennis à Miami
2005 en Floride